L'édition 2016 du tournoi de tennis du Rolex Paris Masters se déroule du  au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Sam Querrey, des Australiens Nick Kyrgios, suspendu par l'ITF, et Bernard Tomic, de l'Espagnol Rafael Nadal, handicapé au niveau du poignet, du Français Gaël Monfils, blessé aux côtes, et du Suisse Roger Federer, qui a mis un terme à sa saison en  en raison d'une blessure au genou. Ces absences permettent respectivement à Nicolás Almagro, Nicolas Mahut, Fabio Fognini, Fernando Verdasco, Illya Marchenko, Guido Pella et Pablo Carreño-Busta d'intégrer directement le tableau principal du tournoi.

Pendant le tournoi 
Lors de son entrée en lice face à Viktor Troicki, le Japonais Kei Nishikori remporte le  de sa carrière sur le circuit ATP.

Parmi les éliminations précoces, on note celle de Stanislas Wawrinka dès le  tour face à l'Allemand Jan-Lennard Struff, classé  à l'ATP, et celle de Novak Djokovic, quadruple vainqueur du tournoi et tenant du titre, en quart de finale contre Marin Čilić (4-6, 6-7).

À la suite du forfait de Milos Raonic en demi-finale, Andy Murray devient, pour la première fois de sa carrière,  mondial. Il détrône ainsi Novak Djokovic, qui a occupé cette place pendant 122 semaines consécutives, depuis le  (223 semaines passées à la tête du classement au total).

Lauréats 

Andy Murray remporte pour la première fois de sa carrière le Masters de Paris-Bercy en s'imposant en finale contre John Isner. Il s'adjuge son  sur le circuit ATP. Il s'agit par ailleurs de son  sacre consécutif et de sa  victoire de rang ; il est en effet invaincu depuis le .

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  titre ensemble en battant en finale Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Paris
Tennis en octobre 2016
Tennis en novembre 2016
Sport en France en octobre 2016
Sport en France en novembre 2016